Сезон 1979 года стал 43-м в истории сборной Москвы по футболу.

В нём сборная провела 11 официальных матчей
 7 соревновательных в рамках Спартакиады народов СССР
 4 международных товарищеских

Классификация матчей 
По установившейся в отечественной футбольной истории традиции официальными принято считать матчи первой сборной с эквивалентным по статусу соперником (сборные городов, а также регионов и республик); матчи с клубами Москвы и других городов составляют отдельную категорию матчей.

Международные матчи также разделяются на две категории: матчи с соперниками топ-уровня (в составах которых выступали футболисты, входящие в национальные сборные либо выступающие в чемпионатах (лигах) высшего соревновательного уровня своих стран — как профессионалы, так и любители) и (в основном, в период 1920-х — 1930-х годов) международные матчи с так называемыми «рабочими» командами (состоявшими, как правило, из любителей невысокого уровня) и им подобными.

В связи с существовавшей с 1950-х годов в СССР практикой выступления национальной сборной в ряде матчей под названием «сборная Москвы» (или «сборная клубов Москвы»), такие матчи также относятся к двум категориям: матчи фактически сборной Москвы (в составе команды, за исключением, возможно, одного-двух игроков, выступали футболисты московских клубов) и, соответственно, матчи условно сборной Москвы.

Статистика сезона

Официальные матчи

203. Москва — Белград — 5:1 
Международный товарищеский матч 49 (отчет).

204. Москва — Тегеран — 2:0 
Международный товарищеский матч 50 (отчет).

205. Москва — Тегеран — 1:0 
Международный товарищеский матч 51 (отчет).

206. Москва — «Баник» Острава — 3:1 
Международный товарищеский матч 52 (отчет).

207. Москва — Молдавская ССР — 5:1 
Соревновательный матч 54 — Спартакиада народов СССР, первый групповой раунд (отчет).

208. Москва — Туркменская ССР — 2:1 
Соревновательный матч 55 — Спартакиада народов СССР, первый групповой раунд (отчет).

209. Москва — Казахская ССР — 3:0 
Соревновательный матч 56 — Спартакиада народов СССР, первый групповой раунд (отчет).

210. Москва — Белорусская ССР — 0:0 
Соревновательный матч 57 — Спартакиада народов СССР, второй групповой раунд (отчет).

211. Москва — Литовская ССР — 2:0 
Соревновательный матч 58 — Спартакиада народов СССР, второй групповой раунд (отчет).

212. Москва — Украинская ССР — 2:0 
Соревновательный матч 59 — Спартакиада народов СССР, второй групповой раунд (отчет).

213. Москва — Грузинская ССР — 2:1 
Соревновательный матч 60 — Спартакиада народов СССР, финал (отчет).

Примечания

Литература

Ссылки 

 footballfacts.ru

Футбол в СССР 
Футбол в Москве 
1979 год в футболе 
1979 год в Москве